Alessandro de' Medici (1510-1537) – nobile italiano, duca di Penne dal 1522, signore di Firenze dal 1523 al 1527 e dal 1530 al 1532, e infine primo duca di Firenze dal 1532 alla morte
 Alessandro de' Medici – nobile italiano, divenuto Papa Leone XI